Pérez de Rozas puede hacer referencia a:
 Emilio Pérez de Rozas (1952-), periodista español;
 Carlos Pérez de Rozas (1920-1990), fotógrafo español, padre del anterior;
 José Pérez de Rozas Masdeu (1882-1959), periodista y político español.
 Estadio Pérez de Rozas en Barcelona.